McLean (Illinois)
 McLean (Nebraska)
 McLean (Virgínia)
 Don McLean (1945, New Rochelle, Nova York), cantautor americà